Cody Martin peut désigner :

 Cody Martin, un personnage de fiction interprété par l'acteur Cole Sprouse ;
 Cody Martin (né en 1989), un joueur américain de baseball ;
 Cody Martin (1995-), un joueur de basket-ball américain.